Râul Buhalnița se poate referi la:

 Buhalnița - râu din bazinul Bahlui
 Buhalnița - râu din bazinul Bistrița în județul Neamț

Vezi și 
 Buhalnița (dezambiguizare)